A 2010. évi téli olimpiai játékokon a sífutás női 30 km-es klasszikus stílusú versenyszámát február 27-én rendezték Whistlerben. Az aranyérmet a lengyel Justyna Kowalczyk nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

N30